Die Abkürzung AVR steht für:
 Allgemeines Verwaltungsrecht
 Arbeitgeberverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
 Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor, ein Unternehmen, das für den Bau eines Kugelhaufenreaktors im Forschungszentrum Jülich verantwortlich war, siehe AVR (Jülich)
 AVR-Caritas und AVR-Diakonie, die Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbands  und des Diakonischen Werkes der evangelischen Kirche in Deutschland, siehe auch Arbeitsrecht der Kirchen
 Archiv des Völkerrechts, vierteljährlich erscheinende Zeitschrift
 Aroostook Valley Railroad, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Maine, USA
 Arzneimittelverordnungsreport
 Microchip AVR, eine RISC-Prozessor-Familie der Firma Microchip
 Austria Video Ring, eine österreichische Videoverleihkette
 Automatic Voltage Regulation, englisch für automatische Spannungsregelung, siehe Spannungsregler
 Automatic Volume Regulation, englisch für automatische Lautstärkeregelung
 Automatische Verstärkungsregelung
 AV-Receiver (Audio-Video-Receiver), zentrale Komponente einer Heimkinoanlage
 AVR (Dateiformat)
 AVR (Unternehmen), belgischer Hersteller von Landmaschinen

aVR steht für:
 augmented Voltage Right, eine Ableitung im Elektrokardiogramm

AVR